301 км — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги. 

Расположен рядом с деревней Амшанка, на перегоне Плотовец — Чихачево, в Бежаницком районе Псковской области. Платформа отсутствует, знак остановки локомотива расположен с правой стороны пути. На остановочном пункте имеют остановку все проходящие через неё пригородные электропоезда. Южнее платформы расположен мост через реку Ильзна. Кассы отсутствуют.

Путевое развитие 
Путевое развитие включает в себя 1 путь - 1-й главный. Пригородные поезда  имеющие остановку на остановочном пункте прибывают к 1-му пути.

Пригородное сообщение 
По состоянию на 2016 год на станции имеют остановку поезда следующих направлений:
 Дно — Новосокольники — Дно
 Дно — Великие Луки — Дно

Ссылки 
http://pskovrail.ru/stanzii/plotovez.html 
https://web.archive.org/web/20180312083733/http://bestpravo.com/federalnoje/iw-dokumenty/v3b/page-6.htm
http://osm.sbin.ru/esr/esr:057329 
http://railwayz.info/photolines/station/3762 
https://web.archive.org/web/20191018025405/http://www.bestpravo.com/federalnoje/dg-postanovlenija/i0a/page-18.htm
http://oktzd.ru/station/552/

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бежаницкого района